Tenisowy turniej WTA Internationaux de Strasbourg 2009 odbył się w dniach 18 - 23 maja we francuskim Strasburgu na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 we Francji